PE — аббревиатура, которая может означать:

 PE () — формат исполняемых файлов, объектного кода и динамических библиотек, используемый в системах семейства Windows.
 Двухбуквенный код ISO 3166-1 alpha-2, двухбуквенный код NATO для Перу.
 PE — обозначение изделий из полиэтилена (polyethene).
 PE () — пограничный маршрутизатор, на границе провайдер — клиент.
 PE — Панъевропейский транспортный коридор.
 PE () — защитное заземление.
 PE () — финансовый коэффициент, отношение стоимости акции к годовой прибыли на акцию.
 PE () — стиль электронной музыки.
PE (англ. Polyethylene) — термопластичный полимер.